Inferno (italienisch ‚Hölle‘) steht für:
 Feuersbrunst, Großbrand 
 Feuersturm, heftige Luftbewegung bei Flächenbränden
 Inferno (Betriebssystem), Computer-Betriebssystem 
 Inferno Triathlon, Triathlonveranstaltung in der Schweiz mit Ziel auf dem Schilthorn

Fahrgeschäfte:
 Inferno (Fahrgeschäft), Hochfahrgeschäft
 Inferno (Terra Mítica), Stahlachterbahn
 Nemesis Inferno, Achterbahn im Thorpe Park, England

Geografische Objekte auf Antarktika:
 Inferno Peak, Berg im Viktorialand
 Inferno Ridge, Gebirgskamm im Ellsworthland

Literarische Werke und Publikationen:
 Dantes Inferno (Göttliche Komödie), erster Teil der Göttlichen Komödie von Dante Alighieri
 Inferno, Roman von Larry Niven und Jerry Pournelle aus dem Jahr 1976
 Inferno (Roman) von Dan Brown aus dem Jahr 2013
 Inferno (Fotobuch) von James Nachtwey
 Inferno (Heftroman), Serie, die von 1975 bis 1977 erschien
 Inferno (Magazin), finnische Metal-Zeitschrift
 Inferno (Strindberg), Roman aus dem Jahr 1897

Musikgruppen und -alben:
 Inferno (Band), deutsche Punk- und Metal-Band
 Inferno, Album der Band Alien Sex Fiend
 Inferno, Album der Band Entombed
 Inferno (Motörhead-Album)
 Inferno, Album der Band Project Pitchfork
 Inferno, Album der Sängerin September, siehe Petra Marklund
 Inferno, Album der Band Tangerine Dream
 Inferno, Album der Band Lacrimosa

Segelschiffmodelle:
 Inferno 26
 Inferno 28
 Inferno 29
 Inferno 31

Spielfilme:
 Inferno (1919), österreichischer Stummfilm von Paul Czinner
 Inferno (1954) (Hell and high water), US-amerikanischer Spielfilm
 Flammendes Inferno, (The Towering Inferno), US-amerikanischer Katastrophenfilm von 1974
 Horror Infernal (Inferno), italienischer Horrorfilm von 1980 des Regisseurs Dario Argento
 Inferno (1999), US-amerikanischer Spielfilm
 Hellraiser V – Inferno, US-amerikanischer Horrorfilm von 2000
 Inferno – Gefangen im Feuer, US-amerikanischer Katastrophenfilm von 2002
 Das Inferno – Flammen über Berlin, deutscher Spielfilm von 2007
 Inferno (2016), US-amerikanischer Spielfilm nach dem Roman von Dan Brown
 Die Hölle – Inferno, österreichisch-deutscher Spielfilm von Stefan Ruzowitzky (2017) 
 Tatort: Inferno, Fernsehfilm aus der Fernseh-Kriminalreihe Tatort (2019)

Siehe auch:
 Infernö